Aleksandr Wołkow (1910–1990) – radziecki polityk
 Aleksandr Wołkow – rosyjski zawodnik MMA
 Aleksandr Wołkow – kosmonauta rosyjski
 Aleksandr Wołkow (1967–2019) – tenisista rosyjski
 Aleksandr Wołkow – siatkarz rosyjski
 Aleksandr Wołkow – rosyjski i ukraiński koszykarz
 Aleksandr Wołkow – rosyjski polityk, rezydent Udmurcji
 Aleksandr Wołkow – rosyjski skoczek narciarski
 Aleksandr Wołkow – autor powieści dla dzieci
 Aleksandr Nikitowicz Wołkow – rosyjski marszałek lotnictwa
 Aleksandr Aleksandtowicz Wołkow – rosyjski i francuski reżyser z pierwszej połowy XX wieku